Dingbats è un blocco Unicode. È costituito dai 192 caratteri compresi nell'intervallo U+2700-U+27BF.

Contiene elementi decorativi derivati dai font Zapf Dingbats, Wingdings e Webdings.

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Emoji

Collegamenti esterni 
 

Unicode